Wells State Park ist der Name folgender State Parks in den Vereinigten Staaten:

 Wells State Park (Massachusetts)
 Wells State Park (Michigan)